

Biografia 
Elizabeth Plater-Zyberk si è laureata in architettura e urbanistica alla Princeton University, successivamente ottenne un master alla Yale School of Architecture.

Fondo insieme al marito Andrés Duany ed altri architetti lo studio Arquitectonica, nel 1977 a Miami. Successivamente nel 1980, assieme sempre al marito, aprì lo studio Duany Plater-Zyberk & Company (DPZ).

Elizabeth Plater-Zyberk divenne professoressa nel 1979 presso la School of Architecture della Miami University. Nel 1995 quando divenne decana della Miami University incaricò l'architetto Léon Krier di realizzare il primo edificio pubblico della School of Architecture.

Plater-Zyberk è cofondatrice e membro del Congress for the New Urbanism, fondato nel 1993. È professore visitor nelle maggiori scuole di architettura del Nord America.

Ascendenza

Bibliografia
Duany, Andrés, Elizabeth Plater-Zyberk, and Jeff Speck (2000). Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream. New York: North Point Press. ISBN 0-86547-606-3
Duany, Andrés, Elizabeth Plater-Zyberk, and Robert Alminana (2003). The New Civic Art: Elements of Town Planning. New York: Rizzoli International Publications. ISBN 0-8478-2186-2
 Lombard, Joanna (2005). The Architecture of Duany Plater-Zyberk and Company. New York: Rizzoli International Publications. ISBN 0-8478-2600-7

Voci correlate
 Andrés Duany
 New Urbanism

Altri progetti

Collegamenti esterni

Nuova architettura classica